Matsuda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ryuichi Matsuda
 Sadahisa Matsuda